Хуанито () — прозвище ряда людей

Известные носители 

 Гомес Гонсалес, Хуан (1954—1992) — испанский футболист
 Гутьеррес Морено, Хуан (род. 1976) — испанский футболист
  (1948—2013) — испанский футболист
  (род. 1965) — испанский футболист и тренер